Pioneer Mountains steht für:

 Pioneer Mountains (Idaho), Bergkette im Bundesstaat Idaho, Vereinigte Staaten 
 Pioneer Mountains (Montana), Bergkette im Bundesstaat Montana, Vereinigte Staaten 

Siehe auch:
 Pioneer Mountain